CXY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cat Cay (Bahamas)